Akzess steht für:
 Akzess (Gebet), lateinisch accessus ad altare, deutsch „Annäherung, Zutritt“
 Akzess (Wahlmodus), bis 1904 eine mögliche Form der Papstwahl
  

Siehe auch:
 Access (Begriffsklärung)